Balázs Pál (1919–2010) labdarúgó, játékvezető
 Balázs Pál (1947) római katolikus pap, főiskolai rektor
 Balázs Pali (1968) énekes